Antilly kan avse två kommuner i Frankrike:

 Antilly, Moselle – Moselle
 Antilly, Oise – Oise